Az 1974–1975-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 41. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Stal Mielec, és a bronzérmes Śląsk Wrocław előtt. A Gwardia Warszawa és az Arka Gdynia kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1975
Lengyel 1
Lengyel 1